Serious Hits… Live! — концертный альбом британского певца и композитора Фила Коллинза, вышедший в 1990 году. В 2003 году было выпущено переиздание альбома, а также был выпущен DVD с концертной видеозаписью. На альбоме представлены выборочные композиции, исполненные Филом Коллинзом на концертах во время его гастрольного тура «Seriously, Live!».

Список композиций

CD

CD (Limited Edition) 

* — представленная здесь версия композиции «Doesn’t Anybody Stay Together Anymore» отличается от оригинальной, представленной на студийном альбоме No Jacket Required — она была переаранжирована в балладном стиле.

Участники записи

The Serious Guys 
 Фил Коллинз — вокал, клавишные, ударные
 Лиланд Склар (Leland Sklar) — бас-гитара
 Дерил Стюрмье (Daryl Stuermer) — гитары
 Честер Томпсон (Chester Thompson) — ударные
 Бред Коул (Brad Cole) — клавишные

The Seriousettes 
 Бриджит Брайант (Bridgette Bryant) — вокал
 Арнольд Мак Куллер (Arnold McCuller) — вокал
 Фред Уайт (Fred White) — вокал

The Phenix Horns 
 Дон Майрик (Don Myrick) — альт-саксофон
 Луис «Луи Луи» Саттерфилд (Louis «Lui Lui» Satterfield) — тромбон
 Рэмли Майкл Дэвис (Rahmlee Michael Davis) — труба
 Гарри Ким (Harry Kim) — труба

Технический персонал 
 Продюсеры — Фил Коллинз и Роберт Колби (Robert Colby)
 Инженер звукозаписи — Пол Гомерселл (Paul Gomersall)
 Сведение звукозаписи — Пол Гомерселл и Роберт Колби

Чарты

Примечания 

Альбомы на английском языке
Альбомы Фила Коллинза
Альбомы Virgin Records
Альбомы Warner Music Group
Концертные альбомы 1990 года
Концертные альбомы Atlantic Records
Концертное видео